Across the Universe (nummer), een nummer van The Beatles uit 1969
Across the Universe (film), een musicalfilm uit 2007 met nummers van The Beatles